Tecktonik  désigne :
 Tecktonik , une marque de vêtement ; 
 la tecktonik, un style de dance électronique qui émane de la  Dance électro.